Кабаљете има више значења:

 Кабаљете (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Кабаљете (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику